Премьер-министр Непала () — глава правительства в Федеративной Демократической Республике Непал.

Премьер-министром Непала с 26 декабря 2022 года является Прачанда.

Полномочия и обязанности 
Премьер-министр Непала является лидером нации, в то время как президент Непала исполняет церемониальные обязанности и занимает пост главнокомандующего вооружёнными силами.

Президент назначает на пост премьер-министра лидера политической партии, получившей по результатам выборов большинство в парламенте. Он формирует  из не более чем 25 членов депутатов после получения вотума доверия в парламенте. В случае вынесения вотума недоверия в течение шести месяцев могут проведены непрямые выборы премьер-министра депутатами парламента или прямые народные выборы. Премьер-министр принимате присягу перед президентом и отвечает за свою деятельность перед парламентом. Премьер-министр может прекратить занимать свою должность в результате подачи заявления об отставке, вынесения вотума недоверия или наступления смерти.

Официальной резиденцией премьер-министра Непала является дворец «» в Катманду. Зарплата премьер-министра на 2015 год составляет 56,200 непальских рупий в месяц

Премьер-министры Непала (с 1799 года)

См. также 
 Президент Непала

Примечания

Ссылки 
 

Непал